Tammo Harder (Dülmen, 1994. január 4. –) német labdarúgó, a Borussia Dortmund II csatára.

További információk 
 

1994-ben született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek